Chamaeleontiformes è un ipotetico clade (raggruppamento evolutivo) di squamati iguani definite come tutti i taxa che condividono un antenato comune più recente con Chamaeleo chamaeleo (il camaleonte comune) che con Hoplocercus spinosus (la lucertola dalla coda spinosa brasiliana), Polychrus marmoratus (anolide dei cespugli), o Iguana iguana (iguana verde). Questo clade è stato nominato dal paleontologo Jack Conrad, nel 2008, per descrivere un clade recuperato nella sua analisi filogenetica che includeva il genere estinto Isodontosaurus, la famiglia estinta Priscagamidae e il clade vivente Acrodonta, che comprende agame e camaleonti. È uno dei clade maggiori all'interno di Iguania, l'altro è Pleurodonta.
 
Di seguito è riportato un cladogramma di Daza et al. (2012) che mostra questa filogenesi:

Altre analisi collocano Priscagamidae al di fuori di Iguania, risultando in un Chamaeleontiformes che include solo Isodontosaurus e Acrodonta. Di seguito è riportato un cladogramma di Conrad (2015) con questa filogenesi:

Note

Altri progetti

Sauri